Поль Леду́ (, 1914—1988) — бельгийский астроном.

Биография 
Родился в Форьере, в 1937 окончил Льежский университет. В 1939—1940 работал в Институте теоретической астрофизики в Осло и Стокгольмской обсерватории. В 1940—1941 и 1946—1947 был стипендиатом в Йеркской обсерватории (США). С 1947 работал в Льежском университете (с 1959 — профессор).

Основные труды в области теории внутреннего строения звезд (в частности — проблем звездной переменности, гравитационной неустойчивости и образования звезд). Выполнил многочисленные расчеты эволюционных последовательностей моделей звезд, преимущественно для таких критических стадий эволюции звезд, когда в них возникают различного рода неустойчивости. Показал, что массивные звезды главной последовательности должны быть неустойчивыми к колебаниям в результате пульсаций, возбуждаемых в областях, где генерируется ядерная энергия; в 1941 определил верхний предел массы устойчивых звезд, обусловливаемый характером протекания ядерных реакций в звезде. В 1947 рассмотрел процессы конвективного перемешивания вещества в гигантах с неоднородным химическим составом и ввел понятие полуконвективной зоны. В 1951 разработал гипотезу нерадиальных колебаний для интерпретации переменности звезд типа β Цефея.

Член Бельгийской королевской академии наук, литературы и изящных искусств.
Лауреат премии Франки (1964), медали Эддингтона Королевского астрономического общества (1972).

Литература 
 

Выпускники Льежского университета
Астрономы по алфавиту
Астрономы Бельгии
Астрономы XX века
Лауреаты премии Франки
Награждённые медалью Эддингтона
Награждённые медалью Жансена